Ливень — название нескольких художественных фильмов.
 Ливень (фильм, 1929) (другое название «Офорты к истории гайдаматчины») — несохранившийся немой кинофильм режиссёра Ивана Кавалеридзе
 Ливень (фильм, 1974) — советский художественный фильм режиссёра Бориса Яшина.
 Ливень (фильм, 1977) — советский художественный фильм режиссёра Владимира Фокина.
 Ливень (фильм, 1979)
 Ливень (фильм, 1998)
 Ливень (фильм, 2008)